Altus – wieżowiec w Katowicach
Miejscowości w USA:
 Altus – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Altus – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jackson